Oranjepark (Alkmaar), buurt in Alkmaar
Oranjepark (Apeldoorn), park in de Nederlandse stad Apeldoorn
Oranjepark (Utrecht), voormalig park in de Nederlandse stad Utrecht